Плей-офф чемпионата мира по футболу 1996 — последняя стадия соревнования, в которой из восьми команд был определён победитель, а также команды, занявшие второе, третье и четвёртое места.

Если основное время матча заканчивалось вничью, то назначалось два дополнительных тайма по 15 минут. В случае, если по окончании дополнительного времени счёт оставался ничейным, предполагалось, что победитель будет определён путём жребия, а финал в таком случае был бы переигран.

Участники 
По две лучшие команды каждой группы квалифицировались для участия в плей-офф.

Сетка

Четвертьфиналы

Англия — Аргентина

ФРГ — Уругвай

СССР — Венгрия

Португалия — КНДР

Полуфиналы

ФРГ — СССР

Англия — Португалия

Матч за третье место

Финал

Примечания

Ссылки 
 1966 FIFA World Cup archive 

Чемпионат мира по футболу 1966